antwerpeni Flamand Királyi Filharmonikus Zenekar ,  – Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen, deFilharmonie
 Liverpooli Királyi Filharmonikus Zenekar  – Royal Liverpool Philharmonic Orchestra (RLPO)
 Royal Filharmonikus Zenekar – Royal Philharmonic Orchestra (RPO) (ismert még, mint Királyi Filharmonikus Zenekar, Angol Királyi Filharmonikus Zenekar,  Brit Királyi Filharmonikus Zenekar,  Londoni Királyi Filharmonikus Zenekar)
 Stockholmi Királyi Filharmonikus Zenekar ,   – Kungliga Filharmoniska Orkestern
 Szent István Király Szimfonikus Zenekar, Zuglói Filharmónia